

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Rogóż – część wsi Krynica w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Suchożebry
 Rogóż – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński 
 Rogóż – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo